De Roemeense voetbalclub CS Universitatea Craiova speelt sinds 1970 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Universitatea Craiova

 2022/23: Vanwege de Russische inval in Oekraïne werd de uitwedstrijd gespeeld in het Poolse Lublin.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Roemenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

CS Universitatea Craiova
CS Universitatea Craiova